Па́вел Баку́нин:
 Бакунин, Павел Александрович (1820—1900) — русский философ-публицист, общественный деятель, брат революционера-анархиста М. А. Бакунина.
 Бакунин, Павел Петрович (1766—1805/1806) — директор Императорской Академии наук и художеств.